Olympische Winterspelen 1988, de vijftiende editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Calgary
Olympische Zomerspelen 1988, de vierentwintigste editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Seoel